Йордан Василев може да се отнася за:

 Йордан Василев (р. 1935) – български литератор и политик;
 Йордан Василев (р. 1983) (известен като Буболечката) – български боксьор, световен шампион по кикбокс.